А́ртур Янг () — имя и фамилия следующих персоналий:
 Янг, Артур (1741—1820) — английский писатель, агроном и экономист.
 Янг, Артур (1898—1959) — английский актёр.
  (1863—1948) — британский банкир, основатель компании, впоследствии ставшей Ernst & Young.
 Янг, Артур (1886—19??) — шотландский футболист.
 Янг, Артур Миддлтон (1905—1995) — американский изобретатель, заложивший основы конструкции вертолётов Bell Helicopter, философ и писатель.